Une cagnotte est une sorte de tirelire où des joueurs conviennent de déposer les sommes dues par ceux qui perdent ; par extension le mot désigne aussi la somme totale qui est déposée dans cette tirelire, et également une telle somme sans qu’elle soit nécessairement matérialisée, en particulier dans les jeux télévisés.

Le terme cagnotte ou  est aussi utilisé en économie pour désigner une rentrée d'argent imprévue.

Étymologie 
Selon toute vraisemblance, l’origine étymologique du mot « cagnotte » est l’occitan «  » (petite cuve utilisée pour la vendange).

Commune 

 Cagnotte : commune française, située dans le département des Landes.

Voir aussi 

 La Cagnotte : comédie-vaudeville d’Eugène Labiche
 Abbaye de Cagnotte
 Cagnotte de l'EuroMillion
Cagnotte en ligne de Leetchi

Notes et références